Лас Пољерас има више значења:

 Лас Пољерас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Пољерас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пољерас (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику